Baggot ist der Familienname folgender Personen:

 Robert King Baggot (1914–1965), US-amerikanischer Kameramann